Technologiezentrum steht für

 Gründerzentrum
 Technologiepark